Соревнования по баскетболу на летних Азиатских играх 1974 проходили в Спортивном комплексе Арьямехр с 2 по 14 сентября 1974 года. Впервые в истории Азиатских игр были проведены соревнования по баскетболу среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Классификация за 9-11 места

Второй раунд

Группа A

Группа B

Квалификация за 5-8 места

Полуфиналы за 5-8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Финал четырёх

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Женщины

Ссылки 
 
 

1974
1974 год в баскетболе